Anton Nekanda-Trepka (1877–1942) – białoruski pedagog, publicysta, działacz narodowy
 Ewa Nekanda-Trepka (ur. 1951) – polska architekt
 Hieronim Nekanda Trepka (ok. 1550–1630) – polski dworzanin, sekretarz królów
 Leszek Nekanda-Trepka (1907–2003) – polski inżynier
 Walerian Nekanda Trepka (ok. 1584/85–1640) – polski pisarz
 Władysław Nekanda-Trepka (1884–1942) – polski oficer
 Michał Nekanda-Trepka (1947–2020) – polski reżyser, dokumentalista